Prealpi della Chartreuse – massiccio montuoso francese
 Grande Chartreuse – monastero Francese
 Chartreuse – un tipo di colore
 Giallo Chartreuse – altro tipo di colore
 Chartreuse – un tipo di liquore